Комгалл:

 Комгалл — король Дал Риады с 507 по 538 гг.
 Комгалл — ирландский святой.